Петр Лешка (; 16 ноября 1975, Хомутов, Чехословакия) — бывший чешский хоккеист, центральный нападающий. Чемпион Чехии 2004 и 2014 годов.

Карьера 
Петр Лешка почти всю свою хоккейную карьеру провёл в клубе «Злин» (за исключением полного сезона 2002/03, который он провёл в пражской «Спарте», концовки сезона 1997/98, проведённой за «Пльзень» и небольшого отрезка в начале сезона 2005/06 в шведском «Сёдертелье»). Лешка играл за «Злин» с 1995 по 2015 год. За это время дважды (в 2004 и 2014 годах) стал чемпионом Экстралиги. Долгое время являлся самым результативным хоккеистом в истории чешской Экстралиги. Также является обладателем рекордной серии по проведённым подряд матчам в истории Экстралиги (593 матча).

Несмотря на успехи в чешском чемпионате, за сборную Чехии Лешка провёл лишь 15 матчей, так и ни разу не сыграв на чемпионатах мира или Олимпийских играх.

Завершил карьеру в 2015 году.18 января 2020 года, перед матчем «Злин» —«Спарта», свитер Петра Лешки с 19-м номером был поднят под свод Зимнего стадиона имени Людека Чайки.

Достижения

Командные 

 Чемпион Чехии 2004, 2014

 Серебряный призёр чемпионата Чехии 1999, 2005, 2013

 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2002, 2003

Личные 

 Лучший бомбардир Экстралиги 2002 (68 очков)
 Лучший ассистент плей-офф Экстралиги 2002 (11 передач) и 2014 (13 передач)
 Лучший снайпер плей-офф Экстралиги 2004 (9 шайб)

 Обладатель приза «Золотой шлем» Экстралиги 2004
 Автор золотого гола в финале Экстралиги 2004
 Лучший ассистент Экстралиги 2005 (38 передач)

Статистика 

 Чешская экстралига — 1156 игр, 909 очков (281+628)
 Сборная Чехии — 15 игр, 13 очков (4+9)
 Шведская лига — 6 игр
 Лига чемпионов — 5 игр, 2 очка (2+0)
 Кубок Шпенглера — 4 игры, 2 очка (2+0)
 Кубок европейских чемпионов — 2 игры
 Всего за карьеру — 1188 игр, 926 очков (289+637)

Примечания 
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Злин»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Сёдертелье»

Ссылки 

 Профиль Петра Лешки на www.eliteprospects.com
 Петр Лешка на сайте чешского хоккея